Kfz-Kennzeichen in Namibia werden von der Roads Authority beziehungsweise dem Namibia Traffic Information System (NaTIS) vergeben.

Die Kennzeichen sind in der Standardausführung für private Pkw sowie Lkw landesweit einheitlich in gelber Farbe mit schwarzer Schrift gehalten. Sie sind an Pkw vorne und hinten in gleicher Größe anzubringen, an Motorrädern, Quads und Anhängern nur hinten.

Standard-Kennzeichen 

Alle gelben Standardkennzeichen mit schwarzer Schrift und schwarzer Umrandung beginnen mit einem „N“ für Namibia, gefolgt von ein bis sechs Ziffern. Sechs Ziffern sollen durch einen Trennstrich in der Mitte geteilt werden. Am Ende des Kennzeichens stehen maximal zwei Buchstaben, die die Registrierungsstelle wiedergeben (ähnlich dem deutschen Kfz-Kennzeichensystem).
 N xxx-xxx X(X) (z. B. N 123-456 W)
 N xxxxx X(X) (z. B. N 56789 RU)

Registrierungsstellen 

* Zunächst als AD genehmigt und eingeführt; später auf Antrag in A geändert.

Wunschkennzeichen 

Seit Juli 2007 vergibt die Hauptregistrierungsstelle in Windhoek auch Wunschkennzeichen ().
Diese bestehen aus ein bis sieben Ziffern oder Buchstaben bzw. eine Kombination dieser, gefolgt von der namibischen Flagge und den Buchstaben „NA“ für Namibia. Abweichend von den Standardkennzeichen ist bei diesen Wunschkennzeichen die Schriftfarbe sowie Umrandung blau und der Hintergrund weiß. Auf diesen Nummernschildern ist kein örtlicher Herkunftsverweis einer Registrierungsstelle zu sehen.

Sonderkennzeichen

Diplomaten-Kennzeichen 
Diplomatenkennzeichen sind durch weiße Schrift auf rotem Grund gekennzeichnet und nach folgendem Schema aufgebaut:
 xxx CD xx N
 z. B. „016 CD 04 N“ (wobei „016“ das Land ist (hier: Finnland), „CD“ die internationale Kurzform für Corps Diplomatiqe (Diplomatisches Corps), „04“ die fortlaufende Fahrzeugnummer des Landes wiedergibt und das „N“ für Namibia steht)

Konsularkennzeichen 
Konsularkennzeichen sind durch weiße Schrift auf rotem Grund gekennzeichnet und nach folgendem Schema aufgebaut:
 xxx CC-xx xx N
 z. B. „016 CC-RU 04 N“ (wobei „016“ das Land ist (hier: Finnland), „CC“ die internationale Kurzform für Corps Consulaire (Konsularisches Corps), „RU“ (hier Rundu) für den Standort des Konsulats steht, „04“ die fortlaufende Fahrzeugnummer des Landes wiedergibt und das „N“ für Namibia steht)

Hilfsdienste- und NGO-Kennzeichen 
Kennzeichen für Hilfsdienste und teilweise NGOs sind durch schwarze Schrift auf weißem Grund gekennzeichnet und nach folgendem Schema aufgebaut:
 xxx TA xx N
 z. B. „042 TA 04 N“ (wobei „042“ das Land ist (hier: Indonesien), „TA“ für Technical Assistance, „04“ die fortlaufende Fahrzeugnummer des Landes wiedergibt und das „N“ für Namibia steht)

Kennzeichen staatlicher Einrichtungen 
Offizielle Kennzeichen haben weiße Schrift auf grünem Grund.
 Namibische Regierung: GRN xxxx (z. B. GRN 1234, wobei „GRN“ für „Government Republic of Namibia“ steht und dem bis zu fünf Ziffern folgen) – 202 waren 5939 Fahrzeuge registriert
 Judikative: JUD xxx (z. B. JUD 001, für „Judicative“; es folgen drei Ziffern) – 2018 eingeführt; 2020 waren es 106 Fahrzeuge
 Namibische Streitkräfte: NDF xxxx (z. B. NDF 1234, wobei „NDF“ für „Namibian Defence Force“ steht; es folgen bis zu fünf Ziffern)
 Namibische Polizei: POL xxxx (z. B. POL 1234, wobei „POL“ für „"Police“ steht; auch hier folgen bis zu fünf Ziffern)
 Strafvollzug: NCS xxxx (z. B. NCS 1234, wobei „NCS“ für „Namibia Correctional Services“ steht, auch hier folgen bis zu fünf Ziffern); bis 2019 PS xxxx (z. B. PS 1234, wobei „PS“ für „Prison Services“ stand, auch hier folgten bis zu fünf Ziffern) – 2020 waren 235 Fahrzeuge registriert
 Präsidenten (nur nach Amtsaustritt; bis dahin GRN 1): NAM x (bisher NAM 1 für Sam Nujoma und NAM 2 für Hifikepunye Pohamba) – 2020 waren zwei Fahrzeuge registriert
 Geheimkennzeichen: ein, zwei oder drei gelbe Sterne auf rotem Grund; Zugehörigkeit ist geheim.

Einzelnachweise 

Straßenverkehr (Namibia)
Namibia